

Teatro
Johnny Belinda – opera teatrale di Elmer Blaney Harris rappresentata a Broadway dal 1940 al 1941

Cinema
Johnny Belinda – film del 1948 diretto da Jean Negulesco

Televisione
Johnny Belinda – film per la televisione statunitense del 1958 diretto da George Schaefer
Johnny Belinda – film per la televisione tedesco del 1960 diretto da Hans-Jürgen Degenhardt
Johnny Belinda – film per la televisione tedesco del 1961 diretto da Franz Josef Wild
Johnny Belinda – film per la televisione statunitense del 1967 diretto da Paul Bogart
Johnny Belinda – miniserie televisiva italiana trasmessa nel 1969
Johnny Belinda – film per la televisione statunitense del 1982 diretto da Anthony Page